Educació: l'educació secundària de l'actual sistema educatiu de l'Estat Espanyol; vegeu Educació Secundària Obligatòria.
 Astronomia: una organització astronòmica formada per la Unió Europea i Suïssa, que opera diversos observatoris i instal·lacions a l'hemisferi sud; vegeu Observatori Europeu Austral.